Луговой — посёлок в Дмитриевском районе Курской области. Входит в состав Старогородского сельсовета.

Население —  человек ( год).

География 
Расположен по берегам р. Харасея, напротив села Камариче-Кузнецовка, возле села Шагаро-Петровское, примерно в 20 км к востоку от села Доброводье Севского района и около 10 км от границы с Брянской областью.

История 

Посёлок вошёл в состав муниципального образования согласно Закону Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Дмитриевского района